Ifran hat folgende Bedeutungen:

 der berberische Stamm Banu Ifran
 die marokkanische Stadt Ifrane

Ifrán ist zudem der Nachname der folgenden Personen:
 Diego Ifrán (* 1987), uruguayischer Fußballspieler